Страуд ():

 Страуд — город и административная единица графства Глостершир, регион Юго-Западная Англия. 
 Страуд, Джонатан — британский писатель-фантаст, автор произведений для детей и юношества.
 Страуд, Лес (род. 1961) — канадский музыкант, кинорежиссёр и эксперт по выживанию.
 Страуд, Роберт Франклин (1890—1963) — американский преступник.
 Страудский фунт - локальная валюта города.